

Топоніми 
 Санґо — містечко в Японії, у префектурі Нара

Інше 
 Санґо — буддистська назва монастиря в Японії
 Санґо — міжетнічна мова на території ЦАР
 Санґо — африканська археологічна культура епохи верхнього палеоліта